Aligarh (stad), een grote stad in Uttar Pradesh in het noorden van India
 Aligarh (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Aligarh (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh